Johann Tappen ist der Name folgender Personen:

* Johann Tappen (Jurist) (auch Johannes Tappen; 1629–1687), deutscher Jurist 
 Johann Peter Tappen (auch Johann Peter Tappe; 1678–1754), deutscher Jurist und Politiker, Bürgermeister von Hannover

Siehe auch:
 Johannes Tappen
 Johann Tappe